McIlwain ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Howard McIlwain (1871–1968), US-amerikanischer Historiker
 David McIlwain (1921–1981), britischer Science-Fiction-Autor, bekannt unter dem Pseudonym Charles Eric Maine
 Stover McIlwain (1939–1966), US-amerikanischer Baseballspieler
 Wally McIlwain (1903–1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Zach McIlwain (* 1986), US-amerikanischer ehemaliger Militäroffizier und Veteranenvertreter

Siehe auch:

 McIlwaine
 McIlvaine